Землями короны Святого Иштвана длительное время назывались государства, объединённые с Венгерским королевством личной унией.

Варианты названия 
 Венгерское: Szent István Koronájának Országai - Земли короны Святого Иштвана, Szent Korona Országai - Земли Священной короны, Magyar Korona Országai - Земли Венгерской короны, Magyar Szent Korona Országai - Земли Священной Венгерской короны;
 Хорватское: Zemlje krune Velikog Stjepana - Земли короны Великого Стефана;
 Сербское: Земље круне Светог Стефана  - Земли короны Святого Стефана;
 Немецкое: Länder der heiligen ungarischen Stephanskrone - Земли Священной Венгерской короны (Святого) Стефана;
 Словацкое: Krajiny Svätoštefanskej koruny - Земли короны Святого Стефана, Krajiny uhorskej koruny - Земли Венгерской короны

Состав земель 
Термин широко использовался в XVIII и XIX вв., чтобы обозначить Транслейтанскую часть Габсбургской монархии (с 1867 года — Австро-Венгрия), и под ним понималось три страны:
 Венгерское королевство
 Великое Герцогство Трансильвания (до 1867 года)
 Королевство Хорватия (Хорватия и Славония)

В то время как Сейм Венгрии выступал против выделения Трансильвании (являющейся неотъемлемой частью средневековой Венгрии), также не удалось восстановить исторические связи с Далмацией, Боснией и Галицией и Лодомерией, которые согласно венгерской традиции считались частью земель короны Святого Иштвана. После установления унии с Трансильванией в 1848 и 1867 годах, землями короны Святого Иштвана обозначали лишь Венгрию и Хорватию и Славонию.

29 октября 1918 года хорватский парламент провозгласил отмену унии с Венгрией, а также вхождение в состав Государства Словенцев, Хорватов и Сербов (вошедшее в декабре 1918 года в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев). С тех пор термин утратил своё значение и его употребление прекратилось.

См. также 
 Транслейтания
 Корона Святого Иштвана
 Хорватия в унии с Венгрией
Земли Чешской короны
Корона Королевства Польского

Исторические области Венгрии
История Хорватии
Исторические области Румынии
История Словакии
Административно-территориальное деление Австро-Венгрии